L'autoroute 33 ou A33 correspond à deux tronçons autoroutiers reliés entre eux par l'autoroute A6. Cette autoroute italienne qui fut construite en 2005 relie la ville d'Asti à celle de Coni au Piémont. Elle est actuellement longue de  (tronçon Asti) et  (tronçon Coni).

Parcours

Notes et références 

A33
Transport au Piémont
Province d'Asti
Province de Coni